Münire Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Abdülmecid I
Münire Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Ahmed Kemaleddin e nipote del sultano Abdülmecid I